Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 553 dans le monde.

 Route régionale 553 en Finlande
 Route nationale 553 en France